Canessa ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Canessa (* 1927), italienischer Journalist und Musikkritiker
 Hilario Canessa (* 1977), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Julio Canessa (1925–2015), chilenischer Generalleutnant, Hochschullehrer und Politiker
 Marta Canessa (* 1936), uruguayische Historikerin
 Martino Canessa (* 1938), italienischer Geistlicher, Bischof von Tortona
 Roberto Edmundo Canessa (1912–1961), salvadoreanischer Kaffeeproduzent und Außenminister